Boully peut faire référence à :

Patronyme 
 Georges Boully (1877-1949), homme politique ;
 Monny de Boully (1904-1968), écrivain et poète franco-serbe.

Toponyme 
 Boully, commune de Mauritanie.

Homonymie de patronyme